La Mitologia orientale è il termine generico che può riferirsi a:

Mitologia cinese
Mitologia giapponese
Mitologia indiana